B 158 bezeichnet:
 Bundesstraße 158 in Deutschland
 Wolfgangsee Straße in Österreich

B-158 oder B.158 bezeichnet:
 Avia B-158, tschechoslowakisches Militärflugzeug

Abkürzung